О-бакэ — бывающие благосклонными к людям духи в японской мифологии.

Известно два типа духов: Кицунэ ( «лисица») и Тануки ( «барсук»).

Образ Кицунэ во многом схож с образом из китайской мифологии и представляет собой духа в обличье лисы, способного принимать форму человека.

Другой тип духов — Тануки, обычно принимающий форму барсука , умеющего превращаться в самые разные предметы: ношеную обувь, старый котелок и даже в луну на сосновой ветке.

Также возможно употребление этого термина для обозначения призрака.

Примечания 

Мифические существа в японской мифологии
Оборотни